Résultats détaillés de l’édition 1947 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 23 juin au .

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : Jack Kramer  bat Tom Brown  6-1, 6-3, 6-2

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Double mixte

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1947
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1947